Ардинг — мужское имя. Известные носители:
 Ардинг — епископ Гренобля (вторая половина VIII века)
 Ардинг I (IX век) — франкский граф в Италии; брат императрицы Ангельберги
 Ардинг — епископ Брешиа (не позднее 901 — не ранее 922) и архиканцлер Итальянского королевства (902 или 903 — не ранее 922)
 Ардинг — епископ Модены (не ранее 933—948)
 Ардинг — епископ Флоренции (1231—1250)